Gai Papi Mútil, combatent a la Guerra Social i condemnat pels triumvirs el 
 Marc Papi Mútil, cònsol romà l'any 9 dC, descendent de l'anterior